

Patronyme 
André Normandin (né en 1975), acteur, réalisateur et metteur en scène québécois
Daniel Normandin (1660-1729) est un soldat, un huissier, un greffier, un notaire royal et un pionnier de la Nouvelle-France.
Luis Humberto Normandín (né le ) est un ancien joueur de water-polo argentin qui a participé aux Jeux olympiques d'été de 1952.
Zak Normandin () est un entrepreneur américain et actuel PDG et cofondateur de la société de boissons basée à New York, Dirty Lemon Beverages

Toponymes 
Normandin (Québec) est une ville canadienne du Québec, située dans la municipalité régionale de comté de Maria-Chapdelaine, dans la région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Rivière Normandin, un affluent de la rive Nord du Lac Ashuapmushuan, coulant dans le territoire non organisé du Lac-Ashuapmushuan, dans la MRC de Le Domaine-du-Roy, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.
Lac Normandin (rivière Normandin), un plan d'eau douce du territoire non organisé de Lac-Ashuapmushuan, dans la MRC Le Domaine-du-Roy, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.
Lac Normandin (Ontario), plan d'eau de Kerona, Ontario.
Lac Normandin (Alberta), plan d'eau de l'Alberta.
Les Grands Jardins de Normandin sont un jardin botanique ayant été ouvert au public en 1996.
Îlot Normandin, ancienne île du fleuve Saint-Laurent en face de Montréal.

Entreprise 
Normandin (Restaurant), chaîne de restaurants.

Autres 
 Joly-Normandin est un format de film cinématographique. Il a été développé par Henri Joly et Ernest Normandin.